Richard Grey ou Richard de Grey peut se référer à :

 Richard de Grey († peu avant 1272), lord de Codnor, baron anglais au service d'Henri III d'Angleterre ;
 Richard Grey (v. 1281/2 – 1335 ou avant),  Grey de Codnor, soldat anglais ;
 Richard Grey (v.1371-1418),  Grey de Codnor, soldat et diplomate anglais ;
 Richard Grey († 1483), aristocrate anglais, demi-frère d'Édouard V d'Angleterre ;
 Richard Grey (v.1478-1524),  comte de Kent, pair anglais ;
 Richard Grey (1696-1771), archidiacre anglican et écrivain ;
 Richard Grey (1939-2013), pair héréditaire britannique.

Personnage de fiction 
 Richard Grey Jr., nom du premier Black Condor, super-héros créé en 1940 par Will Eisner et Lou Fine.